Stewartsville steht für:

 Stewartsville (Indiana), Ort im Posey County, Indiana
 Stewartsville (Kentucky), Ort im Grant County, Kentucky
 Stewartsville (Missouri), Stadt im DeKalb County, Missouri
 Stewartsville (New Jersey), Census-designated place und Gemeindefreies Gebiet im Warren County, New Jersey 
 Stewartsville (Ohio), Ort im Belmont County, Ohio
 Stewartsville (Pennsylvania), Ort im Westmoreland County, Pennsylvania
 Stewartsville (Virginia), Ort im Bedford County, Virginia

Siehe auch:
 Stewartville